Сезон 2019/20 стал для «Флориды Пантерз» 23-м в Национальной хоккейной лиге. Регулярный чемпионат для «Пантерз» стартовал 3 октября 2019 года в Тампе против «Тампа-Бэй Лайтнинг», а по плану должен был завершится 4 апреля 2020 года домашним матчем против «Вашингтон Кэпиталз». Однако 12 марта сезон был остановлен из-за пандемии коронавируса, а 26 мая было объявлено что регулярный чемпионат доигран не будет.

После неудачного прошлого сезона, когда «Флорида» третий год подряд не попала в плей-офф, руководство клуба уволило главного тренера Боба Бугнера, на чьё место был назначен Джоэль Кенневилль, до этого трижды приводивший «Чикаго Блэкхокс» к победе в Кубке Стэнли.

Сезон возобновился 1 августа 2020 года со стадии плей-офф с участием 24 команд. «Флорида» встречалась в квалификационном раунде с «Нью-Йорк Айлендерс» и уступила ему в четырёх матчах.

Турнирное положение

В дивизионе

В конференции

Расписание и результаты матчей

Предсезонные матчи

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Состав

Статистика игроков

Полевые игроки

Вратари 

†Игрок пришёл в команду по ходу сезона. Статистика указана только за «Флориду».
‡Игрок ушёл из команды по ходу сезона. Статистика указана только за «Флориду».

Сделки

Обмены

Свободные агенты

Пришли

Ушли

Драфт отказов

Ушли

Завершили карьеру

Выкуп контракта

Подписание контрактов

Драфт

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт «Флориды Пантерз» 

Ф
Флорида Пантерз
2019 год в хоккее
2020 год в хоккее